Dort může znamenat:

cukrářský výrobek
 Dort
 Linecký dort
 Sacherův dort, čokoládový dort s meruňkovou zavařeninou
 Schwarzwaldský dort, s čokoládou a višněmi

příjmení osob
 Filip Dort (* 1980), český fotbalový záložník
 Jiří Dort (* 1952), český lékař a komunální politik 

jiný význam
 Sněhový dort, britsko-kanadský film
 Šlehačkový dort (opereta) J. Offenbacha
 Dort (automobilka) zaniklý americký výrobce osobních vozů